Le tournoi de Madras est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2015, classée en catégorie ATP 250, s'est disputée du 5 au .

Faits marquants 
 Le Suisse Stanislas Wawrinka conserve son titre en remportant la finale contre le qualifié Aljaž Bedene. Il remporte le  ATP de sa carrière et son  à Madras.
 On remarque le beau parcours du Slovène Aljaž Bedene : issu des qualifications, il atteint sa première finale ATP après avoir notamment éliminé trois têtes de série : Feliciano López ( mondial), Guillermo García-López ( mondial) et Roberto Bautista-Agut ( mondial) contre lequel il sauve quatre balles de match.
 En double, Lu Yen-hsun et Jonathan Marray s'imposent en finale face à Raven Klaasen et Leander Paes. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations) 

 Alternates (remplaçants)

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Madras
 Saison 2015 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2015
Madras
Sport en Inde en 2015
Tennis en janvier 2015